Qaarusuup Qaqqaa bezeichnet:
 Qaarusuup Qaqqaa (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarusuup Qaqqaa (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland